Микко Хови (; 11 октября 1879, Ко́йвисто, Великое княжество Финляндское, Российская империя (ныне Приморск (Ленинградская область)) — 10 июля 1962, Хельсинки, Финляндия) — финский , декоратор. Лауреат высшей государственной награды Финляндии для деятелей искусств — Премии Pro Finlandia (1951).

Биография 
Родился в семье фермеров. Был моряком, совершившим не менее трёх кругосветных путешествий на английском корабле. Во время своих путешествий интересовался другими культурами, изучал языки и ходил в музеи.

С 1907 по 1911 г. и с 1916 г. обучался в Финском центре искусств и ремесел (сейчас Высшая школа искусств, дизайна и архитектуры Университета Аалто). С 1911 по 1914 г. был помощником скульптора Гуннара Финна (1886—1952).

Дебютировал, как скульптор в 1915 году. За свою долгую творческую карьеру М. Хови участвовал в международных представительных выставках финского искусства. Выставлял свои работы на выставках финских художников в 1930—1950-х годы. Участвовал в оформлении Театра «Эстония» в Таллине.

Автор миниатюрных скульптур. Отличительной чертой искусства Микко Хови, обретшего свой собственный стиль в 1940—1950-х годах, была экспериментальная игра со стилями и формами, оригинальность отличала Хови от других художников того времени. Современные критики называли его примитивистом.

В работе использовал гипс, фаянс, различные глазури, керамику, бронзу, камень и дерево.

Избранные работы 
 Памятник на месте битвы при Ахволе в 1919 году
 Юный рыбак (), 1924 год, набережная Салаккалахти, Выборг (статуя утрачена)
 Юный рыбак, 1950 год, Лахти (реплика утраченной выборгской скульптуры)
 Играющие медведи, 1951 год, парк развлечений Линнанмяки, Хельсинки
 Юный рыбак, 1953 год, парк развлечений Линнанмяки, Хельсинки
 Дети с мячами, 1955 год, школа в Хельсинки
 Памятник героям, 1956 год, Юлямаа 
 Сидящий медведь, 1956 год, Стокгольм 
 Бронзовый памятник Ларин-Кёсти в Ярвенпяя

Кроме того, создал ряд деревянных скульптур для сельских церквей Финляндии.

Примечания

Ссылки 
 Merimiehestä ja koristeveistäjästä tuli vasta 60-vuotiaana tunnettu taiteilija – pienoisveistokset kuvaavat vahvoja naisia

Награждённые медалью Pro Finlandia